Tento seznam obsahuje německé názvy (exonyma) českých obcí začínajících na písmeno B.

Tento seznam by měl sloužit pro orientaci ve starých písemných pramenech, mapách atd., nikoliv pro překlad českých názvů měst do němčiny. Většina z těchto německých názvů by při použití v současnosti byla nesrozumitelná.

Reference 

Seznamy německých názvů obcí a osad v Česku